Manuela – variante del nome proprio di persona femminile Emanuela
Manuela – cantante tedesca
Manuela – telenovela italo-argentina andata in onda tra il 1991 ed il 1992
Manuela – film del 1957 diretto da Guy Hamilton

Pagine correlate
Manuel